Unter La Lanterne versteht man:

 die Kurzform der französischen Gemeinde La Lanterne-et-les-Armonts
 eine in Staatsbesitz befindliche Residenz, La Lanterne (Versailles), ab 2007 von Präsident Nicolas Sarkozy genutzt